Людмила Павловна Са́харова (12 сентября 1926, Москва, РСФСР, СССР — 27 апреля 2012, Пермь, Россия) — балерина, балетмейстер, хореограф и балетный педагог. Народная артистка СССР (1986). Лауреат Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки (1977).

Биография 
В 1945 году окончила Московское хореографическое училище (ныне Московская академия хореографии) (класс М. А. Кожуховой). В 1956 году получила второе образование на факультете иностранных языков Пермского педагогического института.

В 1945—1947 годах — артистка Большого театра в Москве. Затем, до 1955 года танцевала в Молотовском областном театре оперы и балета (ныне Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского).

С 1956 года — педагог народно-сценического, затем классического танца Пермского хореографического училища. С 1973 по 2004 год — художественный руководитель училища, а с 2005 — почётный художественный руководитель.

В 1977—1980 и 1982—1983 годах — художественный руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. Вела репетиторскую и постановочную деятельность.

В течение нескольких лет — хореограф сборной России по художественной гимнастике. Педагог классического танца центра «Русский балет» (1990-1991, Нью-Йорк).

На протяжении многих лет — председатель, заместитель председателя, член жюри конкурса «Арабеск» (Пермь), член жюри Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета (Москва, 1984), Международного конкурса артистов балета в Трухильо (1988, Перу), 2-го Всероссийского конкурса хореографических училищ им. А. Я. Вагановой (Ленинград, июнь 1990).

В 1994 году организовала «Театр Людмилы Сахаровой и Евгения Панфилова».

Скончалась 27 апреля 2012 года в Перми. Похоронена на Северном кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный учитель РСФСР (6 ноября 1970 года) — за заслуги в педагогической деятельности.
 Народная артистка РСФСР (18 декабря 1980 года) — за заслуги в области советского хореографического искусства
 Народная артистка СССР (6 ноября 1986 года) — за большие заслуги в развитии советского хореографического искусства
 Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1977)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (10 октября 2002 года) — за большой вклад в развитие хореографического искусства
 Орден Дружбы народов (2 июня 1994 года) — за заслуги в развитии хореографического искусства и плодотворную педагогическую деятельность
 Орден Трудового Красного Знамени (1976)
 Приз «Ювелиру хореографического искусства» (1994, Санкт-Петербург)
 Премия «Золотой Аполлон» (Фонд развития музыкального искусства им. П. И. Чайковского, 2000, Москва)
 Звание «Выдающийся деятель пермского балета 20 столетия» в номинации «Педагог» (Пермское общество «Арабеск» по результатам опроса и анкетирования жителей Перми, 2000)
 Почётный гражданин Перми (1996)
 Почётный гражданин Пермской области (1997).

Творчество

Партии 
 Хозяйка Медной горы — «Каменный цветок» С. С. Прокофьева
 Мерседес, Повелительница дриад, Уличная танцовщица — «Дон Кихот» Л. Ф .Минкуса
 Карабос — «Спящая красавица» П. И. Чайковского
 Одетта — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
 Лауренсия — «Лауренсия» А. А. Крейна
 Птица — «Милица» Б. В. Асафьева

Постановки балетов 
 «Щелкунчик» П. И. Чайковского (Ереванское хореографическое училище, 1980; Пермское хореографическое училище, 1994)
 «Класс-концерт» на музыку Д. Д. Шостаковича, А. К. Глазунова (Пермское хореографическое училище, 1986)
 «Коппелия» Л. Делиба (Челябинский театр оперы и балета, 1996).

Ученицы 
 Галина Рагозина (Панова) (выпуск 1967)
 Любовь Фоминых (выпуск 1970)
 Любовь Кунакова (выпуск 1970)
 Надежда Павлова (выпуск 1974)
 Ольга Ченчикова (выпуск 1974)
 Регина Кузьмичева (выпуск 1974)
 Светлана Смирнова (выпуск 1977)
 Наталья Ахмарова (выпуск 1982)
 Елена Кулагина (выпуск 1982)
 Татьяна Предеина (выпуск 1986)
 Наталья Балахничёва (выпуск 1993)

Память 
Творчеству Л. П. Сахаровой посвящён телефильм-концерт «Поклон учителю» (1985), фильм «Пленники Терпсихоры» (1995), а также другие фильмы.

Примечания

Ссылки 
Статья в «Энциклопедии Пермского края».

Выпускники Московского хореографического училища
Ученицы Марии Кожуховой
Выпускники ПермГПУ
Артисты балета Большого театра
Артисты балета Пермского театра оперы и балета
Преподаватели Пермского хореографического училища
Почётные граждане Перми
Почётные граждане Пермской области
Похороненные на Северном кладбище (Пермь)